Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года в I дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось с 22 по 28 апреля 2018 года в столице Венгрии Будапеште и в литовском Каунасе.

Итоги 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе места получат право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2019 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.
 По итогам турнира в группе B команда, которая займёт первое место, получит право играть в 2019 году в группе А, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

Группа A 
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2019.
   вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2019.
   перешла в группу В первого дивизиона 2019 года.

Группа B 
   вышла в группу А первого дивизиона 2019 года.
   перешла в группу A второго дивизиона 2019 года.

Определения места проведения 
Места проведения турнира были определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в Кёльне в мае во время чемпионата мира 2017 года.
В группе В у литовского города не было конкурентов; а в группе А кандидатуры были предложены Польшей (Варшава или Катовице)

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Италии и сборная Словении пришли из ТОП-дивизиона, сборная Румынии пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона

Группа А

Группа В

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное.

Лучшие бомбардиры 
Источник:

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус
По данным:

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (GMT+3).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Литве
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Венгрии
Чемпионаты мира в Литве